Jean-Jacques Mauriat, né le , à Limoges, est un journaliste et producteur de télévision.

Il est passé par Europe 1 et France Inter, et a été conseiller auprès du Président de l'Assemblée nationale Louis Mermaz (1981-1984) puis directeur de la rédaction à RFO (1984-1986). Il est également producteur fondateur de SIIS-Intérimage, et a remporté le FIPA d'or du documentaire de création en 1992 avec Les Messagers de l'ombre (réalisé par Michel Vanzel).

En 1968, il est lauréat de la bourse Francis Lauga organisée par Europe 1 dont le jury est coprésidé par Sylvain Floirat et Maurice Siègel, et part à Mexico pour couvrir les Jeux Olympiques. Avec Fernand Choisel (Europe 1) et Oriana Falacci (journaliste italienne) il est pris dans la fusillade de la Place des Trois Cultures à Mexico le 2/ qui fit sans doute 400 morts. Les deux journalistes français restent prisonniers 48 heures avant leur libération.

Entre 1971 et 1981 il est journaliste à France Inter dont il assure la chronique judiciaire. Il est aussi chargé de cours à l'Ecole supérieure de police à Saint-Cyr aux Monts d'or et à l'école de la magistrature à Bordeaux. Il est alors cofondateur avec Louis Joinet (Syndicat de la magistrature) et Edouard Guibert (SNJ) du Comité de Liaison presse police justice.

De 1974 à 1981 il est envoyé spécial permanent de France Inter à Lyon puis à Genève et siège au nom de la radio à l'UER. En 1977, Il conçoit et organise la Grande Randonnée de France Inter qui met pendant deux semaines 150 skieurs dans la montagne entre Saint François Longchamp et Chamonix, pour  une compétition de ski de randonnée.
En 1981 il rejoint le cabinet de Louis Mermaz d'abord au ministère de l'équipement et des transports, puis après les élections législatives de  au cabinet de Louis Mermaz devenu président de l'Assemblée nationale en qualité de conseiller technique. En 1983 il est nommé conseiller auprès du président de l'assemblée nationale.

En , il est chargé par le président de l'Assemblée Nationale Louis Mermaz, d'aider à la libération de Jacques Abouchar, journaliste d'Antenne 2 détenu à Kaboul (Afghanistan). Après des tractations entre la France et le gouvernement afghan de Babrak Karmal, et entre la France et l'Union Soviétique,  il part à Kaboul avec Philippe Petit membre du cabinet du ministre des affaires étrangères Claude Cheysson et le député Yves Tavernier. Ils reviennent le  à Paris avec le journaliste libéré. 
Militant il a été secrétaire général adjoint du SNJ de l'ORTF (1973), puis président fondateur du SATEV (1992), syndicat des agences de presse TV. Élu municipal socialiste de Ville d'Avray en 1989, il est membre du secrétariat fédéral du PS des Hauts de seine.

En , il porte un projet devant le CSA pour l'appel d'offres destiné à occuper le  qui deviendra France 5. 
Jusqu'en 1998 il est président de SIIS l'agence de presse fondée en 1986 avec Claude Norek, ancien directeur général de France 3 et Gabriel Mérétik, ancien correspondant de TF1 à Moscou, ancien rédacteur en chef de RFO.
En 2003 il devient directeur des documentaires et magazines chez Léo Vison groupe Lagardère. 
En 2005 Il est conseiller chez Equidia et est nommé parallèlement en 2009 à la direction de la publication des éditions du Cercle d'histoire et généalogie du Limousin à Limoges, société savante dont il est administrateur. Il assure la rédaction en chef de la Revue "D'Onte ses, Histoire et généalogie des Limousins".
Il est l'auteur et/ou réalisateur de nombreux films documentaires pour France Télévision, Canal+, Equidia. 

Retraité, il vit à Saint-Yrieix-sous-Aixe.

Notes et références

Liens externes 

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Naissance en octobre 1945